Джонс, Кристофер:
 Джонс, Кристофер (1941—2014) — американский актёр кино.
  (род. 1969) — американский художник комиксов.